Il doppio del torneo di tennis Clermon, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Svensson e Lars-Anders Wahlgren che hanno battuto in finale Marcelo Ingaramo e Gustavo Luza 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Gilad Bloom /  Petr Korda (primo turno)
 Rill Baxter /  Jorgen Windahl (semifinali)

 Peter Svensson /  Lars-Anders Wahlgren (Campioni)
 Marcelo Ingaramo /  Gustavo Luza (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Clermont-Ferrand Challenger 1989